Нао́ми — женское имя, распространено в иврите (ср. библейское Ноеминь), английском и японском языках. Французский вариант имени Ноэми.

Знаменитые носительницы:
  — британская актриса.
 Наоми Кэмпбелл — топ-модель.
 Ноэми Перуджа — французская певица, меццо-сопрано.
 Наоми Уоттс — англо-австралийская актриса.
 Наоми Харрис — британская актриса.
 Наоми Шемер — израильская поэтесса и композитор.
 Ноэми — итальянская певица.
 Ноэми Ленуар — французская актриса и модель.

Женские имена
Женские имена еврейского происхождения